Гулзар — многозначный термин. Может означать:

 Сампуран Сингх Калра, наиболее известен под псевдонимом Гулзар — индийский кинорежиссёр, сценарист и поэт
 Гулзар, Ракхи — индийская киноактриса
 населённый пункт в Джизакской области Узбекистана:
 Гульзар — посёлок городского типа в Пахтакорском районе.
 Гулзар — сельский сход граждан в Фаришском районе.